Renée é um prenome feminino que vem da variação latina Renatus, que significa "nascido de novo". Em países de língua italiana, portuguesa e espanhola se utiliza existe as formas no masculino e no feminino, Renato e Renata. No idioma francês foi traduzido para René e Renée. Existe também a forma feminina Renate, comum em países de língua alemã e neerlandesa. Renata é um nome feminino comum na Polônia, República Checa, Croácia e Eslováquia.

Personalidades 
 Louise Renée de Pennancoet de Kéroualle, dama de Henriqueta Stuart, Duquesa de Orleans, foi amante do rei Carlos II (m. 1734)
 Renée de Vielmond, atriz brasileira
 Renée Gumiel, bailarina, coreógrafa e atriz francesa (m. 2006)
 Renee Majcomb, personagem fictícia da Marvel
 Renee Montoya, personagem fictícia da DC Comics
 Renée O'Connor, atriz estadunidense
 Renee Olstead, atriz e cantora estadunidense
 Renée Zellweger, atriz estadunidense

Ver também 
 Renatus
 Renato
 Renata
 René
 Renate

Prenomes
Desambiguação

de:René
nl:Renatus